Стаха́новская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улицы

Россия 
 Стахановская улица — прежнее (в 1938—1966 гг.) название улицы Шумилова в Великом Устюге.
 Стахановская улица — улица в Городце.
 Стахановская улица — улица в Екатеринбурге.
 Стахановская улица — улица в Ишимбае.
 В Липецке:
 Стахановская улица — прежнее (в 1936—1957 гг.) название Гранитной улицы;
 2-я Стахановская улица — прежнее (до 1957 г.) название 2-й Гранитной улицы.
 Стахановская улица — прежнее (до 1994 г.) название улицы Джамала Далгата в Махачкале.
 Стахановская улица — улица в Москве.
 Стахановская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Стахановская улица — улица в Перми.
 Стахановская улица — улица в Салавате.
 Стахановская улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Стахановская улица — улица в Колпине.
 Стахановская улица — улица в Красном Селе.
 Стахановская улица — улица в Твери.

Украина 
 Стахановская улица — прежнее название улицы Григория Сковороды в Бахмаче.
 Стахановская улица — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Белой Церкви.
 Стахановская улица — прежнее название улицы Тараса Сыча в Виннице.
 Стахановская улица — прежнее название улицы Шахтёрской Славы в Жёлтых Водах.
 Стахановская улица — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Стахановская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Стахановская улица — улица в Алма-Ате.

Метро 
 «Стахановская улица» — проектное название строящейся станции Кожуховской линии Московского метрополитена.

См. также 
 Улица Стаханова
 Улица Стахановцев